Bítov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bítov (ort i Tjeckien, lat 49,80, long 18,05), 
 Bítov (ort i Tjeckien, Södra Mähren), Okres Znojmo, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar